Франтишек Хадвигер (; 13 июля 1976, Чехословакия) — словацкий футболист.

Карьера 

Начинал свою карьеру в «Спартаке» из Трнавы. С этой командой Хадвигер становился призером чемпионата Словакии и побеждал в Кубке страны. Помимо «Спартака» выступал за другие коллективы из элитной лиги. В феврале 2002 года защитник уехал из родной страны и присоединился к клубу российского первого дивизиона «Волгарь-Газпром» (Астрахань). С ним он заключил трехлетний контракт на сборах в кипрской Ларнаке. Однако словак провел за астраханцев всего один сезон, сыграв в 11 встречах в первенстве, после чего он покинул их расположение. Завершал свою карьеру футболист в командах низших лиг Словакии и Австрии.

В сборной 
За сборную Словакии Франтишек Хадвигер дебютировал 23 ноября 1999 года в гостевом товарищеском матче против Гватемалы (1:0). В следующем году защитник сыграл за национальную команду еще три встречи, в которых она ни разу не проиграла. В дальнейшем Хадвигер не вызывался в сборную.

Достижения 
 Обладатель Кубка Словакии (1): 1997/98.
 Серебряный призер чемпионата Словакии (2): 1996/97, 1997/98.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на Footballfacts

Футболисты Словакии
Игроки ФК «Спартак» Трнава
Игроки ФК «Злин»
Игроки ФК «Татран»
Игроки ФК «Дубница»
Игроки ФК «Волгарь»
Игроки ФК «Римавска-Собота»
Игроки ФК ДАК 1904
Игроки сборной Словакии по футболу